Список игр, разработанных и изданных компанией Hudson Soft. Вы можете помочь, расширив его, но используя при этом только достоверные источники.

NEC PC-8801 
 1983
 Binary Land
 Bomberman
 Dezeni Land
 Hitsuji ya-i
 1984
 Donkey Kong 3 Mario Bros. Special Nuts & Milk
 Punch Ball Mario Bros.
 Salad no Kuni no Tomato Hime 

 1985
 Balloon Fight
 Excitebike
 Golf
 Ice Climber  Tennis 1986
 Super Mario Bros. Special 1987
 Dione 1988
 Halanipla Sharp X1 
 1986
 Super Mario Bros. Special MSX 
 1983
 3D Bomberman  Binary Land Bomberman Cannon Ball Indian No Bouken Killer Station MJ-05 Submarine Shooter Super Doors The Spider Stop the Express (Bousou Tokkyuu Sos; Japanese title)

 1984
 Fire Rescue
 Hitsuji Yai Pretty Sheep
 Kaeru Shooter
 Machinegun Joe vs the Mafia
 Nuts & Milk
 Salad no Kuni no Tomato Hime

 1985
 Binary Land
 Challenger
 Star Force

 1986
 Hudson's Adventure Island
 Bomberman Special
 Star Soldier

 1987
 Jagur 5

 1988
 Wonder Boy
 «bomber king»

ZX Spectrum 
 1983
 Bomberman
 Bubble Buster
 Cannon Ball
 Driller Tanks
 Itasundorious
 Stop the Express

 1984
 Frog Shooter
 Vegetable Crash

Nintendo Entertainment System/Famicom 
 1984
 4 Nin Uchi Mahjong
 Lode Runner
 Nuts & Milk

 1985
 Binary Land
 Bomberman
 Challenger Championship Lode Runner Raid on Bungeling Bay Star Force 1986
 Adventure Island Milon's Secret Castle Star Soldier 1987
 Faxanadu Mickey Mouse Robowarrior Starship Hector The Adventures of Dino Riki 1988
 Princess Tomato in the Salad Kingdom Xexyz 1990
 Jackie Chan's Action Kung Fu 1991
 Adventure Island II Bomberman II 1992
 Adventure Island III Felix the Cat 1994
 Adventure Island IV PC Engine / TurboGrafx-16 
 1987
 Bikkuriman World Kato-chan & Ken-chan (J.J. & Jeff в США)

 1988
 Keith Courage in Alpha Zones 1989
 Dungeon Explorer Military Madness Neutopia 1990
 Bomberman Super Star Soldier Dragon’s Curse 1991
 Final Soldier Neutopia II Shockman 1992
 Soldier Blade World Sports Competition 1994
 The Dynastic Hero 1995
 Star Parodier Game Boy 
 1992
 Adventure Island II 1993
 Felix the Cat (Game Boy)

 1997
 Game Boy Wars TURBO (Game Boy)
 Game Boy Wars TURBO Famitsu Version (Game Boy)

 1998
 Game Boy Wars 2 (Game Boy)
 Pokémon Trading Card Game (Game Boy Color)

 2001
 Game Boy Wars 3 (Game Boy Color)
 Pokémon Card GB2: Here Comes Team Great Rocket! (Pokémon Card GB2: Great Rocket-Dan Sanjō!, Japanese title) (Game Boy Color)
 Hatena Satena (Game Boy Advance)

 2002
 Blender Bros. (Game Boy Advance)

 2005
 Mario Party Advance (Game Boy Advance)

Super Nintendo/Super Famicom 
 1992
 Earth Light
 Super Adventure Island
 Battle Grand Prix

 1993
 Dig & Spike Volleyball

 1994
 Super Adventure Island II
 Hagane: The Final Conflict
 J.League Super Soccer

 1995
 SWAT Kats
 J.League Super Soccer '95 Jikkyō Stadium

 1996
 Same Game12
 DoReMi Fantasy: Milon no DokiDoki Daibouken
 J.League '96 Dream Stadium

Commodore Amiga 
 1993
 Yo! Joe! - Beat the Ghosts

IBM PC and Compatibles 
 1993
 Yo! Joe! - Beat the Ghosts

PlayStation 
 1998
 B.L.U.E. Legend of Water
 2002
 Digimon Rumble Arena

Virtual Boy 
 1995
 Vertical Force

Nintendo 64 
 1997
 Bomberman 64

 1998
 Bomberman Hero
 Mario Party

 1999
 Bomberman 64: The Second Attack
 Mario Party 2

 2000
 Mario Party 3

GameCube 
 2002
 Bomberman Generation
 Bomberman Jetters
 Disney's Party
 Mario Party 4
 2003
 BeyBlade: Super Tournament Battle
 Bomberman Land 2
 DreamMix TV World Fighters
 Hudson Selection Volume 1: Cubic Lode Runner
 Hudson Selection Volume 2: Star Soldier
 Hudson Selection Volume 3: Bonk's Adventure
 Hudson Selection Volume 4: Adventure Island
 Mario Party 5
 2004
 Mario Party 6
 2005
 Frogger: Ancient Shadow
 Mario Party 7

Sega Dreamcast 
 1999
 Elemental Gimmick Gear

 2000
 Sonic Shuffle PlayStation 2 
 2002
 Drift Champ 2003
 Bomberman Land 2 DreamMix TV World Fighters Hudson Selection Volume 1: Cubic Lode Runner Hudson Selection Volume 2: Star Soldier Hudson Selection Volume 3: Bonk's Adventure Hudson Selection Volume 4: Adventure Island PlayStation Portable 
 2006
 Sudoku Bomberman 2008
 Dungeon Explorer: Warriors of Ancient Arts Xbox 360 
 2006
 Far East of Eden Ziria: Tales from Distant Jipang Bomberman: Act Zero 2007
 Fuzion Frenzy 2 Bomberman Live (Xbox Live Arcade)
 Omega Five (Xbox Live Arcade)

 Wii 
 2006
 Kororinpa: Marble Mania Wing Island 2007
 Bomberman Land (Wii) Sudoku Gridmaster Fishing Master Mario Party 8 Jigsawpuzzle: Kyo no Wanko Crossword 2008
 Deca Sports Bomberman Blast Help Wanted Pachinda Karaoke Joysound Wii 

 2010
 Calling Lost in Shadow Rooms: The Main Building WiiWare 
 2008
 Star Soldier R Bomberman Blast Alien Crush Returns Tetris Party My Aquarium Cue Sports: Snooker vs Billiards Pit Crew Panic! Pop Them, Drop Them, SameGame 2009
 Snowboard Riot Onslaught Water Warfare Adventure Island: The Beginning Upcoming
 Military Madness Diner Dash Nintendo DS 
 2006
 Honeycomb Beat 2007
 Mario Party DS 2008
 Dungeon Explorer: Warriors of Ancient Arts Bomberman II DS

 2009
 Metal Fight Beyblade
 Miami Law

 2010
 Rooms: The Main Building

DSiWare 
 2009
 Sudoku 50! For Beginners (Sudoku Student в Америке)
 Sudoku 150! (Sudoku 150! For Challengers в Европе, Sudoku Master в Америке)
 Illustlogic

iOS 
 2008
 Aqua Forest
 Bomberman Touch
 Catch The Egg
 FB-GIRLs
 Hanafuda-kyo
 Happy Face Popper
 Mahjong Police
 NeoSameGame
 Puzzloop
 Slyder Adventures

 2009
 Cake Mania 3
 Crayon Physics Deluxe Shot Watch PlayStation 3 
 2009
 Bomberman Ultra (PlayStation Network)

 Серии и мультиплатформенные игры 
 Bloody Roar Bomberman Bonk Dungeon Explorer Kita e Mario Party Momotaro Dentetsu Momotaro Densetsu Nectaris Puzzle Series Star Soldier Tengai Makyou''

Примечания 

Hudson Soft